Henryk Muszyński,
 .